Man-in-the-browser, een type aanval door een cracker
 Afkorting van Men in Black
 Master's degree: Master in International Business
 Afkorting van Mebibyte
 MIB (scheikunde), een chiraal ligand
 Spoorlijn Meiringen - Innertkirchen of Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) een korte spoorlijn in Zwitserland